Sierraceratops — род позднемеловых птицетазовых динозавров из подсемейства хазмозаврин семейства цератопсид. Включает единственный вид — Sierraceratops turneri. Известен по ископаемым остаткам из отложений формации Холл-Лейк (Hall Lake Formation) в Нью-Мексико, США, которые датируются возрастом примерно в .

Открытие и наименование 
В 1997 году во время составления геологической карты местности вблизи водохранилища  (округ Сьерра, штат Нью-Мексико, США) Грег Х. Мак из  обнаружил остатки динозавра на частной территории ранчо Armendaris. С разрешения владельца ранчо Теда Тёрнера и его ассистента Тома Уоделла (Tom Wadell), группа, посланная , смогла собрать бо́льшую часть окаменелостей. Оставшаяся часть была раздобыта уже другой группой в 2014—2016 годах. Образец был обнаружен в породах формации Холл-Лейк, относимой к границе кампанского и маастрихтского ярусов.

Собранный образец, получивший каталожный номер NMMNH P-76870, представляет из себя неполный скелет животного из семейства цератопсид  (всего ~16% от полного скелета). Из костей черепа были обнаружены предчелюстная, скуловая, epijugal, , квадратная, , теменная, а также сердцевина правого заглазничного рога (postorbital horncore) и задний конец левой зубной кости. Посткраниальный скелет представлен двумя шейными позвонками, двумя туловищными позвонками, крестцом, туловищными рёбрами, скапулокоракоидом, локтевой костью, подвздошной костью, седалищной ножкой и фалангой пальца передней конечности. В настоящее время голотип хранится в коллекции Музея естественной истории и науки Нью-Мексико.

В 1998 году палеонтологи Спенсер Лукас, Грег Мак и Джон Эстеп отнесли на тот момент ещё не полностью извлечённый из породы образец NMMNH P-76870 к виду Torosaurus latus. В своей работе, анонсированной в 2021 году (формально опубликована в 2022 году), Себастьян Далман, Спенсер Лукас, Стивен Ясински и Николас Лонгрич оспорили такую идентификацию. Вместо этого они выбрали экземпляр NMMNH P-76870 в качестве голотипа нового рода Sierraceratops, типовой и единственный вид которого получил название Sierraceratops turneri. 

Родовое название Sierraceratops состоит из двух слов: Sierra-, ссылающего на место обнаружения голотипа — округ Сьерра (англ. Sierra Country), и -ceratops, имеющего греческое происхождение и означающее «рогатая морда». Видовое название было дано в честь Теда Тёрнера, владельца ранчо Armendaris, где был обнаружен голотип.

Описание 
Sierraceratops — представитель семейства цератопсид, или рогатых динозавров (Ceratopsidae). В пределах этого семейства он относится к подсемейству хазмозаврин, представители которого характеризовались воротниками практически прямоугольной формы с отверстиями для облегчения черепа. В ходе исследовательских работ были выделены следующие особенности строения скелета Sierraceratops:  

 задняя часть чешуйчатой кости (нижние края воротника) скорее широкотреугольная, а не резко заострённая, как у других хазмозаврин;
 расположенные в верхней части воротника костяные щитки (episquamosals) мелкие и треугольной формы, в то время как по бокам — низкие и длинные, их ширина превышает длину в почти 4 раза;  
 боковые теменные стержни (median parietal bar) широкие; 
 срединный теменной стержень (median parietal bar), поддерживающий воротник, в поперечном разрезе имеет D-образную, почти овальную форму;  
 сердцевины надглазничных рогов относительно короткие, прочные, в профиле сжаты по краям;  
 скуловая кость с двумя ярко выраженными фланцами спереди (один расположен вентрально от места сочленения скуловой кости и верхней челюсти, другой — кпереди от контакта epijugal);  
 на скуловой кости есть два отростка для сочленения с сердцевинами рожек на epijugal;  
 сердцевина рогов на скулах массивная и длинная, пирамидальной формы. 

Череп Sierraceratops достигал почти 2 метра в длину, длина же всего тела могла составлять 4,5 метра. Рога были относительно коротки по сравнению с другими хазмозавринами, но при этом массивны. В то же время рога в районе скул были длиннее, чем у прочих цератопсид.

Палеоэкология 

Sierraceratops обитал в конце кампанского века и, возможно, в начале маастрихтского (около  назад). В то время североамериканский континент был разделён на несколько участков суши Западным внутренним морем. Sierraceratops обитал в южной части западного участка, именуемого Ларамидией. Примечательно, что морфологически он существенно отличался от цератопсид из верхнего кампана и маастрихта США и юга Канады, то есть обитавших в северной Ларамидии. Хотя сравнение динозавровых фаун северной и южной Ларамидии осложняется небольшой выборкой и разновозрастностью некоторых отложений, имеющиеся данные согласуются с тем, что для этих фаун мог быть характерен высокий уровень эндемизма. Лишь немногие виды и роды, обитавшие на севере Ларамидии, известны из отложений южной части этого острова-континента (торозавр является заметным исключением).

Динозавровая фауна формации Холл-Лейк мало изучена из-за ограниченной выборки и отсутствия сочленённых скелетов. Большинство найденных в этих породах окаменелостей динозавров происходит из небольшого стратиграфического интервала на высоте 23—43 м над подошвой формации. В этом интервале обнаружены остатки тираннозаврид (сf. Tyrannosaurus sp.) и многочисленных цератопсид, в том числе типовой материал Sierraceratops turneri. Окаменелости, обнаруженные на высоте примерно 140—150 м над подошвой, вероятно, относятся к маастрихтскому ярусу. В их число входит изолированная плечевая кость крупного титанозавра, предположительно, Alamosaurus sanjuanensis. Из других местонахождений известны различные неидентифицированные до рода анкилозавриды, цератопсиды и гадрозавриды, но их стратиграфическое положение затруднительно определить из-за наличия разломов и/или четвертичного покрова.

Филогения 
Ниже представлена кладограмма согласно результатам филогенетического анализа Дальмана и соавторов:

В целом, результаты анализа согласуются с традиционными представлениями о филогении хазмозаврин. Sierraceratops был восстановлен в  с Bravoceratops и Coahuilaceratops, вместе с которыми он образует позднекампанскую—маастрихтскую кладу, эндемичную для южной Ларамидии.

Примечания 

Хазмозаврины
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2022 году
Фоссилии из меловых отложений США